El nombre de Ermita de San Juan Bautista es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas bajo la advocación de San Juan Bautista]].

Ermitas

España 
 Ermita de San Juan Bautista, en Valdemorillo.
 Ermita de San Juan Bautista en Adzaneta.
 Ermita de San Juan Bautista en Bocairente.
 Ermita de San Juan Bautista en Coria del Río.
 Ermita de San Juan Bautista en Agüimes.
 Ermita de San Juan Bautista en La Yesa.
 Ermita de San Juan Bautista en Palencia.
 Ermita de San Juan Bautista en Bejís.
 Ermita de San Juan Bautista en Montañana (Huesca).
 Ermita de San Juan Bautista en Montblanch..
 Ermita de San Juan Bautista en Mirambell.
 Ermita de San Juan Bautista en Rasal.